Passione — четырнадцатый студийный альбом слепого итальянского тенора Андреа Бочелли, вышедший 29 января 2013 года на лейблах Universal, Sugar и Decca.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: BBC, Daily Express, The Independent.

Коммерческий успех 
Passione дебютировал в британском хит-параде UK album charts на позиции № 9, став восьмым диском Бочелли в лучшей десятке Великобритании. Спустя неделю он поднялся на позицию № 7.

Passione стал для Бочелли седьмым диском, попавшим в top-10 американсокго хит-парада Billboard 200, дебютировав на позиции № 2 с тиражом 94,000 копий. Тем самым он повторил успех альбома 2009 года My Christmas, который пять недель подряд провёл на втором месте в Billboard 200.

Испаноязычная версия Pasion дебютировала на позиции № 59 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 7,000 копий. Альбом возглавил чарт Latin Albums chart, став в нём вторым чарттоппером Бочелли после диска 2009 года Mi Navidad, испаноязычной версии альбмоа My Christmas.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Passione Album website
 Passione andreabocelli.com

Альбомы Италии
Альбомы академической музыки
Альбомы на испанском языке
Альбомы на итальянском языке
Альбомы Verve Records
Альбомы Андреа Бочелли
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Фостером